Mužská čtyřhra Brasil Open 2019 probíhala na přelomu února a března 2019. Do deblové soutěže sãopaulského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla dvojice Federico Delbonis a Máximo González.

Vítězem se stal nenasazený argentinský pár Federico Delbonis a Máximo González, který ve finále za 62 minut zdolal britské turnajové čtyřky Luka Bambridge s Jonnym O'Marou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali druhou společnou trofej. Po turnaji jejich celková bilance zápasů činila 9–2. Delbonis vybojoval druhý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Gonzáleze to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)
  Leonardo Mayer /  João Sousa (1. kolo)
  Roman Jebavý /  Andrés Molteni (semifinále)
  Luke Bambridge /  Jonny O'Mara (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2019
ATP Tour 2019